Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1994 () — 16-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 17 по 25 марта 1994 года на стадионе «National Hockey Stadium» в городе Лахор (Пакистан).

Победителями Трофея чемпионов (в 3-й раз в своей истории) стала сборная Пакистана, победившая в финале сборную Германии со счётом 5:4 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 2:2). Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Нидерландов, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Австралии со счётом 7:6 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 2:2).

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на Олимпийских играх 1992, 4-е место на чемпионате мира 1990
  — 1-е место на чемпионате мира 1990, 4-е место на Олимпийских играх 1992
  — 1-е место на Трофее чемпионов 1993, 2-е место на Олимпийских играх 1992, 3-е место на чемпионате мира 1990
  — 5-е место на чемпионате мира 1990 (занятое сборной Англии)
  —

Результаты игр

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1994 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1994 на сайте todor66.com
 Victory of Pakistan Hockey Team in Champions Trophy 1994 Lahore | Asian Women Magazine 

1994
Март 1994 года
1994 год в Пакистане
Международные соревнования по хоккею на траве в Пакистане
Международные спортивные соревнования в Лахоре